Urachiche peut désigner :

Toponymes

Urachiche : l'une des quatorze municipalités de l'État d'Yaracuy ;
 Urachiche : chef-lieu de la municipalité d'Urachiche dans l'État d'Yaracuy.

Autres 
 Urachiche : un genre d'arachnides de la famille des Zalmoxidae, comprenant notamment l'espèce :
 Urachiche nerysae M. A. González-Sponga, 1987.

Homonymie de toponyme